Le terme Pygargue peut se référer à:

Oiseaux
Pygargue, taxon et sous-famille de rapaces
Pygargue empereur, taxon et espèce d'oiseaux asiatique
Pygargue blagre, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue à queue blanche, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue à tête blanche, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue à tête grise, taxon et espèce d'oiseaux du sud de l'Asie
Pygargue de Madagascar, taxon et espèce d'oiseaux  
Pygargue vocifer, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue de Sanford, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue nain, taxon et espèce d'oiseaux
Pygargue de Pallas, taxon et espèce d'oiseaux

Toponymes
Lac du Pygargue, lac du territoire non organisé Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Lac des Pygargues, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.